Arcieparchia di Beirut degli Armeni, sede della Chiesa armeno-cattolica;
 Arcieparchia di Beirut dei Maroniti, sede della Chiesa maronita;
 Arcieparchia di Beirut e Jbeil, sede della Chiesa cattolica greco-melchita.